Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 5 километров среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 16 марта. В соревнованиях приняло участие 50 спортсменок из 13 стран. Соревнования проводились в трёх классах: сидя, стоя, с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 11:23 по местному времени (UTC+4)..

Медалисты

Результаты

Сидя

Стоя

С нарушением зрения

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (с нарушением зрения)